Сейлер — фамилия в немецкоязычных странах (в различных вариантах написания и произношения). Известные представители:

 Афин Сейлер (Athene Seyler, 1889—1990) — британская актриса.
 Льюис Сейлер (Lewis Seiler, 1890—1964) — американский кинорежиссёр. 
 Матьё Сейлер (Mathieu Seiler, род. 1974) — швейцарский режиссёр и сценарист, номинант международных кинофестивалей.
 Жак Сейлер (Jacques Ceiler, 1928—2004) — французский актёр и театральный режиссёр.
 Юлиус Сейлер (Julius Seyler, 1873—1955) — немецкий художник и спортсмен, первый двукратный чемпион Европы по конькобежному спорту.